Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Portugese club FC Porto hebben getraind vanaf 1906 tot op heden. De seizoenen die in het lichtblauw zijn aangeduid, zijn seizoenen waarin Porto kampioen werd in de Primeira Liga.

Trainers

Porto
FC Porto
Trainers